Список україномовних каналів на YouTube — перелік найпопулярніших каналів за кількістю підписників на відеохостингу YouTube, що розміщують відеоролики українською.

Найпопулярніші україномовні канали у статті згруповано у 2 групи у табличній формі відповідно до їх характеристик. Перша група містить 100 найпопулярніших ютуб-каналів за кількістю підписників. Друга група містить канали, що мають принаймні 20 тисяч підписників та ділить канали на категорії для зручності використання, кожна окрема категорія обмежена 30 каналами. Також на каналі повинно бути хоча б одне відео.

100 найпопулярніших україномовних каналів 
У цьому списку представлено 100 найпопулярніших ютуб-каналів за кількістю підписників, де більшість відео є україномовними.

 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Канали за категоріями 
У цих списках представлено ютуб-канали, що розміщують відеоролики, більшість із яких є українськомовними. Критерій для занесення до списку: наявність у каналу принаймні 20 тисяч підписників. Кожна окрема категорія обмежена 30 найпопулярнішими каналами. Також на каналі повинно бути хоча б одне відео.

Анімації 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Аніме 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

АСМР 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Військова справа 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Відеоігри 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

FIFA 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Летсплеї 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Кіберспорт 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Майнкрафт 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Стрими ігор 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Господарство 
 Дані станом на 1 червня року

Бджільництво 
 Дані станом на 1 червня року

Гроші та фінанси 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Криптовалюти 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Бухгалтерія 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Робота за кордоном 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Гумор 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Ґаджети 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Дизайн 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Для дітей 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Дозвілля 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Кулінарія 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Риболовля 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Рукоділля 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Здоров'я 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Психологія 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Інформаційні технології 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Інтерв'ю 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Історія 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Кіно 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Трейлери і фільми 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Книги 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Аудіокниги 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Корпоративні 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Банки 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Держава 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

ЗМІ 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Краса та мода 
Дані станом на 1 грудня 2022 року

Малювання 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Музика

Загальні 

 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Соло-виконавці 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Музичні гурти 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Кавери 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Музична освіта 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Радіо 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Пародії і меми 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Наука 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Космос 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Новини 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Озвучення 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Освіта 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Іноземні мови 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Монтаж фото/відео/звуку  
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Персональні 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Лайфстайл 
Дані станом на 1 грудня 2022 року

Подкасти 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Подорожі 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Політики 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Право 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Про все 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Реддіт 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Реакції 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Релігія 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Спорт 
 Дані станом на 1 червня року

Футбол 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Суспільство 

 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Транспорт

Автомобілі 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Велосипеди 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Мотоцикли 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Урбанізм 
 Дані станом на 1 червня року

Шоу і програми 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Стендап 
 Дані станом на 1 грудня 2022 року

Див. також 
 Список найпопулярніших каналів на ютубі
 Список найпопулярніших українськомовних музичних відео на ютубі
 Список найпопулярніших відео на ютубі

Примітки

Джерела 
 Найцікавіші Youtube-канали українською мовою
 UKR YouTube 14 років — підпишіться на ці україномовні канали 

Списки:Інтернет
Відео на YouTube
YouTube